

Geografia

Austria 
 Hennersdorf – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mödling

Czechy 
Dawne nazwy miejscowości:
 Dolní Branná
 Dubnice
 Jindřichov

Niemcy 
 Jennersdorf – dzielnica Augustusburga
 Jennersdorf – dzielnica Dippoldiswalde
 Jennersdorf – dzielnica Doberlug-Kirchhain
 Jennersdorf – dzielnica Kamenz

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Chroślice
 Jędrzychowice
 Osiek
 Popielówek
 Sidzina
 Tuszyn
 Woskowice Górne